Пусто́шкин — русская фамилия и топоним. Пустошкины — дворянский род.

Известные носители 
 Пустошкин, Валерий Юрьевич (1957—2020) — российский художник, Заслуженный художник РФ (2002).
 Пустошкин, Василий Викторович (1897—1974) — русский и французский живописец.
 Пустошкин, Ефрем Васильевич (1864 — после 1922) — самарский уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы от Самарской губернии.
 
 Пустошкин, Павел Васильевич (1749—1828) — военно-морской деятель, вице-адмирал, сподвижник Ф. Ф. Ушакова.
 Пустошкин, Семён Афанасьевич (1759—1846) — российский флотоводец, адмирал, сенатор.

Топоним 
 Пустошкин (Багаевский район) — хутор в Багаевском районе Ростовской области.

См. также